Коротни — название населённых пунктов:

Россия 
 Коротни — село в Горномарийском районе Марий Эл.
 Коротни — деревня в Оленинском районе Тверской области.